Quatre-mains - muziekstuk met twee pianisten aan een piano
 Quatre Mains (single) - single van dEUS